Архиепархия Пуэрто-Монта () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Пуэрто-Монт, Чили. Архиепархия Пуэрто-Монта распространяет свою юрисдикцию на провинцию Льянкиуэ в области Лос-Лагос. В митрополию Пуэрто-Монта входят епархии Осорно, Пунта-Аренаса и Сан-Карлос-де-Анкуда. Кафедральным собором архиепархии Пуэрто-Монта является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
1 апреля 1939 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Summi Pontificatus, которым учредил епархии Пуэрто-Монта, выделив её из епархии Сан-Карлос-де-Анкуда.

15 ноября 1955 года архиепархия Пуэрто-Монта передала часть своей территории для возведения новой Осорно.

10 мая 1963 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Apostolicae Sedis, которой возвёл епархию Пуэрто-Монта в ранг архиепархии.

Ординарии епархии 
 епископ Ramón Munita Eyzaguirre (1939—1957);
 епископ Alberto Rencoret Donoso (1958—1963);
 архиепископ Alberto Rencoret Donoso (1963—1970);
 архиепископ Eladio Vicuña Aránguiz (1974—1987);
 архиепископ Savino Bernardo Maria Cazzaro Bertollo (1988—2001);
 архиепископ Cristián Caro Cordero (2001 — 12.06.2018).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Summi Pontificatus , AAS 32 (1940), стр. 337 
  Булла Apostolicae Sedis , AAS 56 (1964), стр. 328

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация  
 Информация  

Католические епархии Чили